«Дру́жбы наро́дов» — название станций метро:

 Дружбы народов (станция метро, Киев)
 Дружбы Народов (станция метро, Харьков) (проектируется)
 Халглар Достлугу (станция метро) (Баку)
 Халглар Дустлиги (станция метро) (Ташкент)